Borgs ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Borgs-Maciejewski (1938–2008), deutscher Bundesverwaltungsrichter
 Margret Borgs (1909–??), deutsche Wasserspringerin